La serie Tex Willer, ideata e scritta da Mauro Boselli, ha esordito nel novembre 2018 ed è dedicata alle avventure di Tex Willer ambientate durante la giovinezza del personaggio, nel classico formato bonellide, in bianco e nero, ma con una foliazione ridotta di 66 pagine. La serie è stata anticipata da un numero zero allegato in omaggio alle serie Tex (n. 697) e Zagor (n. 640, o Zenith n. 691). Le copertine sono realizzate da Maurizio Dotti.

Da dicembre 2019 a questo spin-off è associato un albo fuori serie annuale, lo Speciale Tex Willer composto da 128 pagine. Per il primo albo alcune pagine sono state realizzate a colori. Lo Speciale di dicembre 2021 contiene il primo, storico incontro tra i due maggiori personaggi del western bonelliano, Tex Willer e Zagor. Dal 2022 la pubblicazione diviene semestrale.

Da luglio 2021 inizia la pubblicazione di Tex Willer Extra che ripropone le gesta del giovane Tex già viste in altre collane, suddividendola in più albi da 80 pagine l'uno.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Speciale Tex Willer

Tex Willer Extra

Note

Voci correlate 
Albi a striscia di Tex
Albi di Tex
Albi fuori serie di Tex
Tex (fumetto)